Lubacz () – nazwa toponimów w Rosji i na Białorusi

 Lubacz – wieś w obwodzie mińskim
 Lubacz – osiedle typu wiejskiego w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Lubacz – wieś w obwodzie nowogrodzkim